Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Trapani Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 1947-1948.

Stagione 
Nella stagione 1947-1948 la Drepanum Trapani disputò il campionato di Serie C, raggiungendo il 4º posto. Insieme all'Acireale fu ammessa d'ufficio in Serie C Nazionale dalla FIGC al posto dell'Arsenalmessina.

Divise 
I colori sociali della Drepanum Trapani sono il granata ed il bianco.

Rosa

Calciomercato

Risultati

Campionato

Girone di andata

Girone di ritorno

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni